Dario Hernan Drudi (1987) – manager calcistico argentino
 Gianni Drudi (1968) – cantante italiano
 Luca Drudi (1962) – pilota automobilistico italiano
 Lucia Drudi Demby (1924-1995) – scrittrice, traduttrice e sceneggiatrice italiana
 Mirko Drudi (1987) – calciatore italiano
 Rossella Drudi (1963) – sceneggiatrice, scrittrice e produttrice cinematografica italiana
 Vera Drudi (...–...) – attrice italiana
 William Fournou Drudi (1981) – cestista brasiliano